Карим Марок (; род. 5 марта 1958, Тонне-Шарант, Франция) — алжирский футболист, полузащитник. Большую часть своей карьеры провёл во Франции, играя за такие известные клубы, как «Олимпик Лион» и «Брест». Карьеру закончил в алжирском «Оране».

Карьера за сборную 

Карим входил в состав сборной Алжира на чемпионатах мира 1982 в Испании и 1986 в Мексике, а также на Кубке африканских наций 1986.

Достижения 

 Чемпион Профессиональная лига Алжира: 1988
 Вице-чемпион Профессиональная лига Алжира: 1987
 Финалист Африканского Кубка чемпионов 1989

Примечания

Ссылки 
 Статистика

Футболисты Алжира
Игроки сборной Алжира по футболу
Игроки ФК «Олимпик Лион»
Игроки ФК «Анже»
Игроки ФК «Тур»
Игроки ФК «Брест»
Игроки ФК «Монпелье»
Игроки ФК «Оран»